Polis – città stato della Grecia antica

 Polis – comune dell'Albania della Prefettura di Elbasan
 Polis – comune di Cipro nel Distretto di Paphos

 Polis (Mu Sagittarii) –  sistema stellare situato nella costellazione del Sagittario